Teske ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Teske (* 1983), deutscher Regisseur
 Carl Teske (1859–1894), mecklenburgischer Heraldiker
 Charlotte Teske (* 1949), deutsche Langstreckenläuferin
 Edmund Teske (1911–1996), US-amerikanischer Fotograf
 Günter Teske (* 1933), deutscher Radsportler und Schriftsteller
 Hans Teske (1902–1945), deutscher Germanist und Hochschullehrer
 Henrik Teske (* 1968), deutscher Schachmeister
 Hermann Teske (General) (* 1934), deutscher Brigadegeneral
 Hermann Teske (1902–1983), deutscher Offizier, Archivar und Sachbuchautor
 Johann Gottfried Teske (auch: Taeschke, Teschke; 1704–1772), deutscher Physiker
 Josephine Teske (* 1986), deutsche Pastorin
 Knut Teske (* 1942), deutscher Journalist und Autor
 Luise und Wilhelm Teske, Gerechte unter den Völkern; nach ihnen ist die Luise-und-Wilhelm-Teske-Schule benannt
 Werner Teske (1942–1981), Hauptmann des Ministeriums für Staatssicherheit, hingerichtet, letztes vollstrecktes Todesurteil der DDR
 Ulrich Otto Teske (1947–2020), Kunst- und Kulturpädagoge